Episodi de Il libro della giungla – serie animata del 1989
Episodi de Il libro della giungla – serie animata del 2010